La rue de Waterloo (ou ‘chaussée’) est une voie de circulation publique au nom de la ville de Waterloo, dans le Brabant wallon, en Belgique. L’odonyme peut se référer également à la bataille qui eut lieu à Waterloo en 1815.

Odonymes

en  
 Avenue de Waterloo (Waterloostraße), à Augsbourg
 Avenue de Waterloo (Waterloostraße), à Brême
 Avenue de Waterloo (Waterloostraße), à Hambourg
 Avenue de Waterloo (Waterloostraße), à Hanovre

en  
 Chaussée de Waterloo, à Bruxelles
 Avenue de Waterloo, à Charleroi
 Chaussée de Waterloo, à Saint-Servais (Namur)

au  
 Avenue de Waterloo (Waterloo street), à London (Ontario)
 Rue Waterloo (Waterloo street), à Moncton (New Brunswick)
 Avenue de Waterloo (Waterloo street), à Winnipeg (Manitoba)

en  (Hong-Kong) 
 Rue de Waterloo (Waterloo road), à Hong-Kong

aux  
 Place de  Waterloo (Waterloo place), au Bronx (New York)
 Avenue de Waterloo (Waterloo street), à Los Angeles (Califronie)
 Waterloo court, à San José (Californie)

en  
 Avenue de Waterloo (Waterloo street), à Calcutta

au  
 Rue de Waterloo, à Differdange

au Royaume-Uni 
 Waterloo court, à Andover
 Avenue de Waterloo (Waterloo street), à Birmingham
 Jardins de Waterloo (Waterloo gardens), à Cardiff (Pays de Galles)
 Waterloo place, à Édimbourg (Écosse)
 Avenue de Waterloo (Waterloo street), à Glasgow (Écosse)
 Waterloo court, à Leeds
 Place de Waterloo (Waterloo place), à Londres
 Rue de Waterloo (Waterloo road), à Londres
 Rue de Waterloo (Waterloo road), à Manchester
 Rue de Waterloo (Waterloo road), à Stoke-on-Trent
 Waterloo court, à Warwick
 Rue de Waterloo (Waterloo road), à Wolverhampton
 Et beaucoup d'autres...

à  
 Avenue de Waterloo (Waterloo street), à Singapour

Toponyme 
Pour le toponyme ‘Waterloo’ voir :

Waterloo
Waterloo